Таракташ — інша назва річки Судак
 Таракташ — назва села Дачне Судацької міської ради Автономної Республіки Крим
 Таракташ — потужний скельний гребінь над селом Дачне (Судацька міська рада)
 Таракташ — скельний гребінь (хребет) Ай-Петринської яйли